Chód na 20 kilometrów mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Łużnikach w Moskwie.

Obrońca tytułu mistrzowskiego z 2011 roku, a także mistrz świata z 2009 roku – Rosjanin Walerij Borczin nie wziął udziału w zawodach.

W marcu 2019 roku unieważniono wszystkie rezultaty Aleksandra Iwanowa od 9 lipca 2012 do 17 sierpnia 2014 roku, co oznaczało, że złoty medal otrzymał Chen Ding, srebro Miguel Ángel López, a brąz João Vieira.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2013 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne. Każdy komitet narodowy mógł zgłosić maksymalnie trzech zawodników do startu w tej konkurencji. Jeden z nich mógł mieć spełnione minimum B, pozostali musieli wypełnić warunek A. Dodatkowo pierwszych 3 zawodników oraz zawodniczek z IAAF Race Walking Challenge Final 2012 zostało automatycznie zakwalifikowanych do startu w tej konkurencji i są uważani jako spełnili minimum A.

Rezultaty

Finał

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Chód na 20 kilometrów mężczyzn